Bendl ist der Familienname folgender Personen:

 Ehrgott Bernhard Bendl (1668–1738), deutscher Bildhauer
 Edmund Josef Bendl (1914–1984), österreichischer Lehrer und Autor
 Jakob Bendl (~1585–1655/1660), deutscher Bildhauer
 Ignaz Bendl (~1650–1708), deutscher Bildhauer
 Johann Christoph Bendl (1624–1690), deutscher Bildhauer
 Johann Georg Bendl, deutscher Bildhauer  
 Judith Jánoska-Bendl (1931–2007), österreichische Soziologin
 Karel Bendl (1838–1897), tschechischer Komponist

Siehe auch:
 Bendel (Begriffsklärung)
 Pendl (Begriffsklärung)